Miguel Ruiz Effio (Lima, 1977) es un escritor y editor peruano. Cofundador de la editorial Campo Letrado. Ha sido ganador del Premio Copé (2020).

Biografía 
Miguel Ruiz Effio estudió Administración en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realizó una maestría de Escritura Creativa en dicha casa de estudios. Ha sido finalista de las XII, XV, XVII y XX bienales del Cuento Premio Copé. En el 2020 ganó el Premio Copé con el cuento El dedo en el disparador. También ha ganado el concurso de narrativa “Ten en Cuento a La Victoria” (2008) y el Premio de Cuento “José Watanabe Varas” (2010) de la Asociación Peruano Japonesa.

Obras 
 La habitación del suicida. Lima: Zignos, 2017.
 Un nombre distinto. Lima: Altazor, 2011.
 Y si el olvido un día nos. Lima: Altazor, 2012.
 La carne en el asador. Lima: Campo Letrado, Animal de Invierno, 2016.

Distinciones 
 Ganador del Premio Copé (2020).
 Ganador del premio de cuento "José Watanabe Varas" (2010).
 Ganador del concurso "Ten en Cuento a La Victoria” (2008).
 Finalista de las XII, XV, XVII y XX bienales del Premio Copé.

Entrevistas 
 Miguel Ruiz Effio: “Mi recuerdo del toque de queda es sin luz y con una radio”. Perú 21, 2021.
 Miguel Ruiz Effio: «Mi persistencia en el cuento es una toma de posición». Círculo de lectores, 2020.

Enlaces externos 
 Campo Letrado.
 Miguel Ruiz Effio: “Mi recuerdo del toque de queda es sin luz y con una radio”
 Miguel Ruiz Effio: «Mi persistencia en el cuento es una toma de posición»

Escritores de Perú
Editores de Perú
Cuentistas